Taylor [téjlor] ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več znanih osebnosti:

 Alan Dana Taylor, ameriški matematik.
 Alfred Edward Taylor (1869–1945), britanski filozof.
 Andy Taylor (rojen 1961), angleški kitarist glasbene skupine Duran Duran,
 Brook Taylor (1685–1731), angleški matematik, po katerem se imenuje Taylorjeva vrsta,
 Charles Margrave Taylor (rojen 1931), kanadski filozof.
 Dennis Taylor, nekdanji britanski dirkač Formule 1.
 Elizabeth Taylor (1932–2011), ameriška filmska igralka.
 Fred Manville Taylor (1855–1932), ameriški ekonomist.
 Frederick Winslow Taylor (1856–1916), ameriški inženir in teoretik managementa.
 Geoffrey Ingram Taylor (1886–1975), angleški fizik in matematik.
 George Ledwell Taylor (1788–1873), angleški arhitekt.
 Henry Taylor, nekdanji britanski dirkač Formule 1.
 James Taylor (rojen 1948), ameriški pevec in kitarist.
 Jill Bolte Taylor (rojena 1959), ameriška nevroanatomka.
 John Taylor (1883–1908), ameriški atlet.
 John Taylor (1933–1966), nekdanji britanski dirkač Formule 1.
 Joseph Hooton Taylor mlajši (rojen 1941), ameriški astrofizik, astronom, akademik in nobelovec.
 Maxwell Davenport Taylor (1901–1987), ameriški general in diplomat.
 Michael Taylor (1985), ameriški igralec baseballa.
 Mike Taylor (1934–2017), nekdanji britanski dirkač Formule 1.
 Richard Taylor
 Richard Edward Taylor (1929–2018), kanadski fizik in nobelovec.
 Richard Lawrence Taylor (rojen 1962), angleški matematik.
 Robert Taylor
 Robert Taylor (1911–1969), ameriški filmski igralec.
 Robert Taylor (rojen 1931), ameriški skladatelj.
 Roberta Taylor (rojena 1948), angleška filmska igralka.
 Rod Taylor (1930–2015), avstralski filmski igralec.
 Roger Taylor
 Roger Andrew Taylor (rojen 1960), angleški bobnar glasbene skupine Duran Duran.
 Roger Meddows Taylor (alias Roger Taylor) (rojen 1949), angleški bobnar glasbene skupine Queen.
 Ruth Taylor
 Ruth Taylor (1961–2006), kanadska pesnica in urednica.
 Ruth Alice Taylor (1905–1984), ameriška filmska igralka.
 Ruth Ashton Taylor (rojena 1922), ameriška televizijska in radijska novinarka in moderatorka.
 Theodore Taylor
 Theodore Brewster Taylor (alias Ted Taylor) (1925–2004), ameriški fizik.
 Theodore Roosevelt Taylor (alias Hound Dog Taylor) (1915–1975), ameriški kitarist in pevec bluesa.
 Trevor Taylor (1936–2010), britanski dirkač Formule 1.
 Zachary Taylor (1784–1850), ameriški predsednik.
 Robert Allan Grant Taylor, britanski general
 George Brian Ogilvie Taylor, britanski general
 Maurice Grove Taylor, britanski general

Glej tudi 
 priimek ali ime Tyler 
 John Tyler, 10. predsednik ZDA
 priimek Tylor 
 Edward Burnett Tylor (1832–1917), britanski kulturni antropolog

de:Taylor (Name)
en:List of people with surname Taylor
simple:Taylor